Il singolare  dell'ASB Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.
Elena Dement'eva era la campionessa uscente, ma quest'anno ha scelto di non partecipare al torneo.

In finale, Yanina Wickmayer ha battuto Flavia Pennetta, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Flavia Pennetta (finale)
  Li Na (primo turno)
  Yanina Wickmayer (campionessa)
  Francesca Schiavone (semifinali)

 Virginie Razzano (secondo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)
 Aravane Rezaï (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ASB Classic 2010